

Musique 
  est un album de Roy Brown sorti en 1991 ;
 Nocturno est un album d'Anggun sorti en 1992.

Presse écrite 
 Nocturno est une revue italienne consacrée au cinéma de genre.